Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Egmont » :

Infanterie
 Le régiment d'Egmon.

Cavalerie 
 Le régiment d'Egmont cavalerie
 Le régiment d'Egmont dragons

Regiment d'Egmont